

Меніл — село, Ігринський район, Удмуртія
 Меніл — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Меніл — річка в Удмуртії, ліва притока Лози